Jméno a příjmení Jaroslav Bureš má více nositelů:

 Jaroslav Bureš (* 1954) – český právník a politik
 Jaroslav Bureš (malíř) (1915–1985) – český grafik, malíř a pedagog
 Jaroslav Bureš (poslanec) (1864–1920) – rakouský a český pedagog a politik agrární strany